Enrico Mazzanti (1850-1910), ingénieur et dessinateur italien ;
 Giancarlo Mazzanti (né en 1963), architecte colombien ;
 Luca Mazzanti (né en 1974), coureur cycliste italien ;
 Ludovico Mazzanti (1686-1775), peintre italien.